VCY ist Abkürzung für:
 VCY (Luftfahrt) (Vicinity): Umgebung, Luftfahrtbegriff
 VCY America, Missionsgesellschaft in Wisconsin
 Die reporting mark der Ventura County Railway

Abkürzung